De 2/2-maat (of alla breve)
2/2 weg ventiel, elektromagnetisch toestel dat gebruikt wordt met vloeistoffen of gassen al dan niet door te laten.